Алекса́ндр Григо́рьевич Румя́нцев (род. 12 февраля 1947, г. Новогеоргиевск, Кировоградская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский врач-, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Почётный профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова». Главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава России. Президент Национального общества детских гематологов и онкологов, член Президиума РАН (с 2017). Главный редактор старейшего российского педиатрического журнала «Педиатрия. Журнал имени Г. Н. Сперанского».

Из-за вторжения России на Украину, находится в санкционных списках Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 

В 1971 году с отличием окончил педиатрический факультет 2-го Московского ордена Ленина государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова. До 1991 года работал там же в должностях клинического ординатора, ассистента, доцента, профессора, заведующего кафедрой поликлинической педиатрии, которую он организовал в 1987 году.

В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию «Клиническая эффективность некоторых методов иммунотерапии острого лейкоза у детей», в 1984 году А. Г. Румянцеву присуждена учёная степень доктора медицинских наук, в 1987 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1978 года является главным внештатным детским специалистом-гематологом Минздрава России. С 1987 по 1991 год был главным гематологом Минздрава СССР.

С 1989 года А. Г. Румянцев является председателем секции гематологов Московского общества детских врачей.

В 1991 году назначен директором ГУ «Научно-исследовательского института детской гематологии» (ныне ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России).

До 1991 года состоял в КПСС.

С 1992 по 2004 год возглавлял Центральную методическую комиссию по педиатрическому образованию Минздрава России.

С 1994 по 1997 год являлся заместителем председателя правления, с 1998 года — член правления Союза педиатров России.

20 февраля 2002 года избран членом-корреспондентом РАМН, 9 декабря 2011 года — действительным членом (академиком) РАМН, 30 сентября 2013 года стал действительным членом (академиком) РАН.

В 2015 году назначен генеральным директором ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, в 2018 году уволен в связи с достижением предельного возраста и назначен президентом ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

Профессиональная и научная деятельность 

За время работы во 2-м МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова А. Г. Румянцев проявил себя высококвалифицированным специалистом — педиатром, гематологом, иммунологом, ученым и педагогом высшей школы. Талантливый педагог, автор и соавтор учебных программ по детским болезням, поликлинической педиатрии, детской гематологии/онкологии, иммунологии/аллергологии, трансфузионной медицине, научный редактор базовых учебников и учебных пособий по педиатрии, детской гематологии и иммунологии.

Согласно анализу «Диссернет» Румянцев участвовал в защите диссертаций с масштабными недокументированными заимствованиями.

Как исследователь А. Г. Румянцев известен своими работами в области детской гематологии и иммунологии, медицинской экологии, интенсивной и амбулаторной педиатрии, подростковой медицины и организации здравоохранения, клинической физиологии и патофизиологии крови, регуляции кроветворения и иммунного ответа, патогенеза и лечения наследственных и приобретенных заболеваний крови у детей, интенсивной полихимиотерапии и иммунотерапии лейкозов. К наиболее значимым могут быть отнесены исследования, посвященные разработке методов диагностики и лечения болезней крови у детей, функциональных методов оценки клеток крови и костного мозга в норме и патологии, патогенетических методов лечения гнойно-воспалительных заболеваний, краш-синдрома, цитостатической болезни и аплазий кроветворения у детей, разработке и внедрению в практику адъювантных методов иммунотерапии лейкемии и рака мочевого пузыря, механизмам адъювантной иммунотерапии и регуляции противоопухолевого иммунитета идиотипическими антителами, иммунотерапии эндотоксического шока, программной полихимиотерапии и сопроводительному лечению миелодисплазий, аплазий кроветворения, лейкемий, злокачественных лимфом, гистиоцитозов и опухолей головного мозга у детей, клиническо-гематологическому и молекулярно-генетическому исследованию экологических катастроф в Киришах (Россия), Черновцах (Украина) и последствиям аварии на Чернобыльской АЭС (Брянская, Гомельская, Могилевская, Житомирская и Киевская области CCCP). Под его руководством выполнены фундаментальные исследования по механизму действия инкорпорированных радионуклидов на организм ребёнка в результате аварии на Чернобыльской АЭС. А. Г. Румянцев — автор (соавтор) оригинальных научных концепций механизма адъювантного ответа при иммунотерапии лейкемии, биохимического ограничения (толерантности) иммунного ответа при адъювантной иммунотерапии больных раком. Им проведены фундаментальные и прикладные исследования в области патогенеза, диагностики и лечения анемий, депрессий кроветворения и гемобластозов, организована служба детской гематологии/онкологии в России, впервые в стране созданы кооперированные группы по изучению эффективности лечения острых лейкозов, злокачественных лимфом и опухолей мозга у детей, результатом многолетней работы которых явилось создание оригинальных протоколов лечения детей с острым лимфобластным лейкозом, получивших международное признание. Впервые в России созданы молекулярные чипы для диагностики лейкозов, банк пуповинных клеток-предшественников для неродственных трансплантаций в педиатрии. А. Г. Румянцев — автор руководств по клинической детской трансфузиологии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей, им и его сотрудниками налажены диагностика и мониторинг онкологических заболеваний с помощью молекулярных зондов нуклеиновых кислот и их продуктов в сыворотке крови. Под руководством профессора Румянцева впервые в России выполнены трансплантации стволовых пуповинных клеток детям с первичными иммунодефицитами, гематологическими и онкологическими заболеваниями и организованы системные исследования материнского и детского микрохимеризма.

В последнее время Александр Григорьевич и его сотрудники активно разрабатывают новые методы трансплантации гемопоэтических клеток-предшественников костного мозга, периферической и пуповинной крови при генетических, гематологических и онкологических заболеваниях у детей и подростков.

А. Г. Румянцев — активный организатор медицинской науки и практики. В течение многих лет он возглавлял в Российском государственном медицинском университете научные программы Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике по лейкозам человека и животных и программы научно-исследовательские работы по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, был членом научных советов АМН и Минздрава СССР по педиатрии, гематологии и онкологии.

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986—1987), организатор программы научно-исследовательских работ «Дети Чернобыля» в СССР (1990—1991) и России (1991—1995).

В 1991 г. профессор Румянцев организовал и возглавил новый научно-исследовательский институт Минздрава России — Научно-исследовательский институт детской гематологии (ныне Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева), который стал головным учреждением в Российской Федерации по разработке программ по диагностике и лечению гематологических и онкологических заболеваний у детей и подростков, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, клинической иммунологии, трансфузионной и генной терапии. Под руководством А. Г. Румянцева в течение более 25 лет в России существует служба детской гематологии/онкологии, подготовлена и принята программа развития и финансирования отрасли, достигнуты высокие результаты лечения лейкемий, злокачественных лимфом, опухолей головного мозга и других неоплазий у детей и подростков, организован курс детской гематологии/онкологии факультета усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета (ныне кафедра онкологии и гематологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова), подготовлена учебная программа, налажены подготовка и сертификация детских гематологов/онкологов и иммунологов в Российской Федерации.

В 2022 г. выступил за массовую вакцинацию детей от коронавируса.

А. Г. Румянцев — автор более 650 научных работ, в том числе 45 монографий и руководств, является членом научного совета и руководителем научной платформы «Онкология» Минздрава России, главным редактором журнала «Вестник службы крови России», членом редакционных коллегий журналов «Педиатрия», «Российский педиатрический журнал», «Вопросы практической педиатрии», «Вопросы диетотерапии в педиатрии», «Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии», «Гематология и трансфузиология», «Российский журнал детской гематологии и онкологии», «Школа здоровья», «Трансфузиология», «Российский вестник перинатологии и педиатрии», «Russian Journal of Immunology», членом Фармацевтического комитета России, председателем Национального совета экспертов по иммунодефицитам, членом Национального совета экспертов по редким заболеваниям. Александр Григорьевич подготовил 70 докторов и 128 кандидатов медицинских наук.

А. Г. Румянцев — член правления Союза педиатров и Медицинской палаты России, член Общественного совета г. Москвы, международных организаций педиатров, гематологов, педиатров, онкологов. В декабре 1993 г. избран членом-корреспондентом, в ноябре 1995 г — академиком отделения биомедицины Академии естественных наук Российской Федерации. В 2004 г. избран членом-корреспондентом, в 2011 г. — академиком Российской академии медицинских наук, в 2013 г. — академиком Российской академии наук.

Политическая и общественная деятельность 
В январе 2018 года был сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах.

На выборах депутатов Госдумы в 2021 года баллотировался по Черемушкинскому избирательному округу № 209. Во время предвыборной кампании активно поддерживался властями Москвы. Входит в «команду мэра Москвы» Сергея Собянина, возглавлявшего на выборах московский список «Единой России».

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки Велико­британии, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Награды 
 
 1978, 1983, 1994, 2007 гг. — лауреат премии 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.
 1978 г. — лауреат премии Академии медицинских наук СССР им. М. С. Маслова
 1979 г. — лауреат премии Московского комсомола за научно-исследовательские работы в области гематологии и иммунологии.
 1987 г. — отмечен Почетной грамотой Министерства высшего и среднего образования СССР.
 1989 г. — награждён дипломом участника и серебряной медалью ВДНХ за разработку диагностики и иммунотерапии болезней крови у детей.
 1990 г. — награждён почетной медалью Университета г. Монпелье (Франция).
 1994 г. — награждён орденом Дружбы народов за научно-педагогическую деятельность.
 2002 г. — награждён Почетными грамотами Государственной Думы РФ и Московской городской Думы.
 2003 г. — лауреат Национальной премии «Призвание» лучшим врачам России в номинации «За создание нового направления в медицине» — за создание нового направления в медицине — детской онкогематологии и разработку нового международного протокола лечения рака крови у детей.
 2004 г. — награждён медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
 2007 г. — награждён знаком «Отличник здравоохранения».
 2008, 2011 гг. — удостоен премии Правительства г. Москвы в области медицины.
 2015 г. — награждён орденом «Во славу Осетии» и медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».
 2019 г. — Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2021 года (9 июня 2022) — за разработку профилактических и клинических методов, направленных на предотвращение заболеваний, снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан

Семья 
А. Г. Румянцев женат, имеет двоих детей. Дети, их мужья и жёны, а также племянники работают врачами. Всего в большой семье Румянцевых восемнадцать врачей.

Примечания

Ссылки 

 
 Благотворительный фонд «Подари жизнь»
 Книги автора А. Г. Румянцева
 Интервью А. Г. Румянцева «Клетка в законе» для «Российской газеты» 2011 г.
 Интервью А. Г. Румянцева «Здесь возвращают надежду» для «Российской газеты» 2012 г.
 Интервью А. Г. Румянцева и Ч. Хаматовой «Спас на крови» для «Российской газеты» 2009 г.
 Интервью А. Г. Румянцева «Онкоцентр для детей примет первых пациентов в сентябре» для ИА РИА Новости 2011 г.
 Архив Университетской медицинской газеты, 2007 год, № 8 март «Юбилей. 60 лет А. Г. Румянцеву»
 Интервью А. Г. Румянцева «Мы будем поставлены в условия страховой медицины» для «Новые известия. PRO Здоровье» 2012 г.
 «Клиническая трансфузиология», практическое пособие

Онкологи России
Онкологи СССР
Гематологи
Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Фигуранты Диссернета
Члены РАЕН
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Члены КПСС
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и технологий
Лауреаты премии «Призвание»
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине